Лелянов (Лелянова) — фамилия. Известные носители:

Лелянов 
 Лелянов, Олег Павлович (1929—1994) — советский и российский театральный актёр и режиссёр, народный артист РСФСР.
 Лелянов, Павел Иванович (1850—1932) — российский предприниматель, городской голова Санкт-Петербурга.

Лелянова